Greek Reporter — новостное интернет-СМИ, ведущая международная греческая новостная организация за пределами Греции. Одно из первых в мире изданий, освещающих события в жизни греческой диаспоры.

История 
Веб-сайт запущен в 2009 году Анастасиосом (Тасосом) Папапостолу под названием «Greek Hollywood Reporter» — новостной портал для греческой общины США в сфере индустрии развлечений.

В 2010 году сайт расширил свою аудиторию, с тех пор охватывая всю греческую диаспору, и изменил название на «Greek Reporter».

В 2017 году были запущены китайское и русское издания.

Главный редактор — Анастасиос Папапостолу.

Ссылки 
 
 About
 Greek Reporter Corporate Presentation

Новостные сайты
Интернет-СМИ
Сайты, появившиеся в 2009 году
Греческая диаспора
Культура канадских греков
Средства массовой информации греков США
Сайты Греции